Суперкубок Італії з футболу 1997 — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 серпня 1997 року між чемпіоном Італії «Ювентусом» та володарем кубку «Віченцою». Для «Віченци» це був перший та останній фінал у історії клубу.

Матч

Деталі

1997
1997 у футболі
Матчі ФК «Ювентус»
Матчі ФК «Віченца»
Серпень 1997
1997 в італійському спорті